Jocurile Africane, până în 2015 Jocurile Panafricane, sunt competiții sportive la care participă toate națiunile de pe continentul african. Ele sunt organizate la fiecare patru ani de "Association of National Olympic Committees of Africa" (ANOCA). Primele Jocuri Panafricane au avut loc în anul 1965 în Brazzaville, Republica Congo.

Clasamentul după numărul de medalii obținute

Vezi și
Confederația Africană de Fotbal

Note

Legături externe 
 Medal winners
 Background